El torneig de Memphis 2010, oficialment conegut com a Regions Morgan Keegan Championships & Cellular South Cup 2010, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura. Realment es tracta de la combinació dels torneigs Regions Morgan Keegan Championships, que pertany a les sèries 500 de l'ATP masculina, i Cellular South Cup, que pertany als Internationals Tournaments de la WTA femenina. Aquesta edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 de febrer de 2010 al Racquet Club of Memphis de Memphis, Tennessee, Estats Units.

Els tennistes locals John Isner i Sam Querrey es van endur el títol de dobles i també es van enfrontar en la final individual amb victòria del segon.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010